S17  ou S.17 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 HMS Ocelot (S17), un sous-marin de la Royal Navy.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Tenir à l’écart des matières combustibles., sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Écrasement du cou, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 SIAI S.17, un hydravion de course italien ;
 Short S.17 Kent, un hydravion de ligne britannique.

Route
  Route express polonaise S17 reliant Varsovie à Piaski.

Train
  Ligne S17 du RER Zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres